МДМ:

 МДМ — вариант наименования полусинтетического психоактивного вещества амфетаминового ряда, широко известного под сленговым названием «экстази».
 МДМ — сокращенное наименование Московского дворца молодёжи.
 МДМ — сокращение от Международный Дом Молитвы.
 МДМ — сокращение от Мелодичный дэт-метал.

См. также 
 МДМ банк — российский банк, основан в 2009 году.
 МДМ-Банк — российский банк, существовавший в 1993—2009 годах.